Esfínter anal puede referirse a cualquiera de los dos esfínteres del ano:

  Músculo esfínter externo del ano; o
  Músculo esfínter interno del ano.